A Copa Brasil de Rugby de 2010 começou em 11 de setembro e terminou em 2 de outubro. Com a decisão do CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) para aumentar o Campeonato Brasileiro de Rugby de oito para dez equipes, as equipes finalistas da Copa foram admitidas diretamente no Campeonato Brasileiro de Rugby 2011.

Para decidir a última vaga do ano seguinte, a equipe classificada no terceiro lugar da Copa jogou o play-off com a oitava classificada do Super 8.

Equipes Participantes

Partidas

Semifinais

Final 3º lugar

Final

Vencedor 

 Farrapos Rugby Clube e Federal Rugby Club adquiriram direito de disputar o Campeonato Brasileiro de Rugby 2011;
 Belo Horizonte Rugby Clube admitiu o Repescagem para o Brasileiro 2011;
 Em 20 de dezembro de 2010 o Belo Horizonte Rugby Clube perdeu a repescagem para o Curitiba Rugby Clube (Curitiba RC 32-18 Belo Horizonte RC);

Copa do Brasil de Rugby
Rugby de 2010 no Brasil